Galt puede referirse a:

Bioquímica
Galactosa-1-fosfato uridiltransferasa (GALT), una enzima responsable de convertir la galactosa ingerida a glucosa.

Lugares
Galt (California), ciudad en el condado de Sacramento, estado estadounidense de California.
Galt (Iowa), ciudad en el condado de Wright, estado estadounidense de Iowa.
Galt (Míchigan), pequeña localidad en el Municipio de Riverside (condado de Missaukee, Míchigan).
Galt (Misuri), ciudad en el condado de Grundy, estado estadounidense de Misuri.

Municipio de Galt (condado de Rice, Kansas), municipio en el condado de Rice, estado estadounidense de Kansas.

Personas
John Galt, personaje ficticio de la novela La rebelión de Atlas de Ayn Rand.
John Galt (novelista), escritor escocés.